Кри́ступас Чи́бирас (; ; , деревня Радейкишки Свенцянского уезда (ныне Игналинский район, Литва) — , Вильнюс) — литовский католический священник, теолог, общественный деятель.

Биография 
Родился в деревне близ Даугелишек (Дагелишкис). Окончил семинарию в Вильно (1911) и католическую Духовную академию в Санкт-Петербурге (1915). Преподавал в литовской гимназии в Вильно и в Свенцянах.  С 1915 года был викарием костёла Святых Петра и Павла в Вильно. С 1924 года до смерти — священник прихода костёла Святого Николая в Вильно. Превратил костёл в важнейший литовский национально-культурный и общественный центр. В 1927 году польские власти содержали его под арестом.
Был председателем просветительского общества  (1933—1938) и вице-председателем Временного литовского комитета в Вильно.

Участвовал в периодической печати. Издавал и редактировал газеты  (1920—1921), . Издал ряд книг богословского содержания:
 Doros objektyvumas (1919)
 Dogmatika (1922)
 Liturgika (1922, повторно 1947, Германия)

Погиб под стеной дома, рухнувшего во время бомбардировки советской авиацией Вильнюса. Похоронен на кладбище Расу; могила находится неподалёку от могилы Йонаса Басанавичюса.

Литература

Ссылки 
 Ks. Tadeusz Krahel Ksiądz. Krzysztof Czybir (Kristupas Čibiras)

Религиозные деятели Литвы
Похороненные на кладбище Расу